Кадне́ () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Является центральной коммуной одноимённого кантона.

Географическое положение   
 
Кадне расположен в 55 км к юго-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Лурмарен на севере, Кюкюрон на северо-востоке, Ансуи на востоке, Вильлор на юго-востоке, Ла-Рок-д'Антерон на юго-западе, Лори и Пюйвер на северо-западе.

Гидрография 
По южной границе коммуны протекает Дюранс. Кроме этого, территорию коммуны пересекает его приток Эг-Брэн.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 4085 человек.

Достопримечательности 
 Развалины замка.
 Беффруа, сооружён в 1879 году, заменив бывший романский беффруа 1500 года.
 Церковь Сент-Этьен, сооружена в XII—XVI веках.
 Первобытное жилище в верхнем городе. В XVI веке здесь было убежище местного племени Водуа. Жилище было занято до 1960 года.
 Часовня Нотр-Дам-дез-Анж.
 Многочисленные фонтаны и лавуары.
 Памятник трубадуру Арколя Андре Эстьенна, в бронзе (скульптор Жан Барнабе Ами, 1894 год).
 Часовня Коллонь.
 Музей лозоплетения.
 Подвесной мост, 1837 год.

Известные уроженцы 
 Эстьен, Aндре (1777—1837), аркольский барабанщик (51-й полубригады, уч. сражения на Аркольском мосту во время Ит. похода Бонапарта в 1796.
 Кадене (1160—??) — трубадур.
 Фелисьен Сезар Давид (1810—1876) — французский композитор.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Национальный институт статистики